Pyronia pallescens är en fjärilsart som beskrevs av Cockerell 1878. Pyronia pallescens ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
pallescens